stad in Tsjaad: Ati (stad)
meisjesnaam: Ati (voornaam)
bedrijf gespecialiseerd in het maken van grafische kaarten voor computers: ATI
Advanced Turbo Intercooler, een vinding van DAF Trucks